Polkinghorne est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1975), joueur australien de cricket
Clare Polkinghorne (née en 1989), joueuse australienne de football

Francis Polkinghorne Pascoe (1813-1893), entomologiste britannique

 (né en 1930), physicien et théologien anglais
 (né en 1958), joueur australien de football australien

Homonymie de patronyme